Сан Себастијан Коатлан има више значења:

 Општина Сан Себастијан Коатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Коатлан (Сан Себастијан Коатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику